O nome Bret foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico.

 Tempestade tropical Bret (1981) - tempestade tropica que atingiu a costa do estado americano de Maryland. Não houve impactos significativos associados à tempestade.
 Tempestade tropical Bret (1987) - tempestade tropical que cruzou o Atlântico norte tropical, sem nunca ameaçar a costa.
 Tempestade tropical Bret (1993) - tempestade tropical que atingiu o norte da Venezuela e da Colômbia, além de atingir a América Central. Bret causou 25 milhões de dólares em prejuízos além de 184 fatalidades.
 Furacão Bret - intenso furacão de categoria 4 que atingiu o Texas que teve seus efeitos minimizados por atingir uma região com baixa densidade populacional. Causou cerca de 60 milhões de dólares em prejuízos, além de quatro fatalidades indiretas.
 Tempestade tropical Bret (2005) - tempestade tropical de curto ciclo de vida que atingiu a costa do estado mexicano de Veracruz, causando 9,3 milhões de dólares em prejuízos, além de uma fatalidade.
 Tempestade tropical Bret (2011) - tempestade tropical forte que ameaçou as Bahamas antes de voltar para trás
 Tempestade tropical Bret (2017) - tempestade recorde mais temporã a formar-se a este das Ilhas Windward